Курінна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Курінна вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Курінна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Курінна вулиця — вулиця в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Курінна вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці